El municipio de Pleasant (en inglés: Pleasant Township) es un municipio ubicado en el condado de Coffey en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 254 habitantes y una densidad poblacional de 1,43 personas por km².

Geografía 
El municipio de Pleasant se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 177.3 km², de la cual 155,56 km² corresponden a tierra firme y (12,26 %) 21,74 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 254 personas residiendo en el municipio de Pleasant. La densidad de población era de 1,43 hab./km². De los 254 habitantes, el municipio de Pleasant estaba compuesto por el 95,28 % blancos, el 0,39 % eran afroamericanos, el 2,36 % eran amerindios, el 0,39 % eran de otras razas y el 1,57 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 4,33 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Coffey